Erica Yohn (1928-2019), actrice américaine,
 Frederick Coffay Yohn (1875-1933), peintre et illustrateur américain,
  (1975-), acteur américain.

Patronyme anglais